Cireșu est le nom de plusieurs localités de Roumanie :

 Cireșu, une commune du județ de Brăila
 Cireșu, une commune du județ de Mehedinți

 Cireșu, un village de la commune de Căteasca, dans le județ d'Argeș
 Cireșu, un village de la commune de Mânzălești, dans le județ de Buzău
 Cireșu, un village de la commune de Criciova, dans le județ de Timiș
 Cireșu, un village de la commune de Stroiești dans le județ de Vâlcea